Boletus ferrugineus, le bolet ferrugineux est une espèce de champignons agaricomycètes du genre Boletus et de la famille des Boletaceae.

Taxonomie

Nom binomial accepté 
Boletus ferrugineus Schaeff. 1762

Synonymes 
 Boletus citrinovirens Watling 1969 (synonyme)	
 Boletus ferrugineus f. citrinovirens (Watling) Watling (synonyme)	
 Boletus spadiceus Krombh. 1846 (synonyme)	
 Xerocomus ferrugineus (Boud.) Bon 1985 (synonyme)	
 Xerocomus spadiceus (Fr.) Quél. 1888 (synonyme)	
 Xerocomus spadiceus (Schaeff.) Konrad & Maubl. 1952 (synonyme)	
 Xerocomus subtomentosus var. ferrugineus (Schaeff.) Krieglst. 1991 (synonyme)

Description du sporophore

Habitat

Comestibilité

Confusion 
Il est très semblable à Boletus subtomentosus

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Espèce de champignons (nom scientifique)
Boletus